Город областного значения (подчинения) — самостоятельная административная единица (город) субъекта федерации, наравне с районами, подчиняющаяся непосредственно администрации субъекта Российской Федерации — России, ранее Союза ССР. 

К категории городов областного значения относятся все административные центры областей России, в том числе автономной, а также крупные районные центры, промышленные центры. В ряде случаев таким же статусом, приравненным к районам, обладают некоторые посёлки городского типа и посёлки сельского типа (как правило, ЗАТО). В ОКАТО ЗАТО определяются как — сельские населённые пункты, посёлки городского типа, города областного значения (подчинения), находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти и управления. В рамках муниципального устройства такие города (и некоторые посёлки), как правило, образуют самостоятельные городские округа, которые не входят в состав муниципальных районов.

Области, в которых некоторые города областного значения (подчинения) входят в состав муниципальных районов и образуют городские поселения: Архангельская, Белгородская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Костромская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Ярославская.

Области, в которых некоторые города областного значения (подчинения) входят в состав административных районов: Белгородская, Вологодская, Ивановская, Костромская область, Новгородская область.

История 
Города областного подчинения сформировались в 1917—1931 годах в Советской России и в дальнейшем в Союзе ССР в процессе административно-территориальных преобразований:
 собственно города областного подчинения — административные центры областей союзных республик и некоторые другие города;
 города областного (АО) подчинения — административные центры (столицы) автономных областей (АО) и некоторые другие города.

На территории Российской Федерации:
 при распаде Союза Советских Социалистических Республик почти все города областного подчинения АО были преобразованы в города республиканского подчинения (значения) в связи с преобразованием автономных областей в республики;

 города областного подчинения преобразовывались в города районного значения (подчинения).

В 2000-х годах некоторые города областного подчинения (значения) были преобразованы в города краевого значения в процессе объединения областей и автономных округов в края.

Также с 2000-х годов в некоторых областях официальное наименование города областного подчинения (значения) заменено или отсутствует в официальных документах.

В Тверской области город областного значения является территориальной единицей административного округа, состоящего из одного населённого пункта.

Список бывших городов и посёлков городского типа областного подчинения (значения) РСФСР, Союза ССР и Российской Федерации

См. также 
 Город федерального значения
 Город центрального подчинения
 Статус города
 Категории городов в России

Примечания 

Города России